Bankutskottet kan avse:

Bankutskottet (Finland)
Bankoutskottet – ett riksdagsutskott som, från 1672 under ståndsriksdagen och tvåkammariksdagen övervakade Sveriges riksbanks och Riksgäldskontorets agerande